Кубок Либертадорес 1970 — 11-й розыгрыш Кубка Либертадорес по футболу, проводимый под эгидой КОНМЕБОЛ. Победителем в третий раз подряд стал «Эстудиантес». Вновь бразильские клубы не участвовали в турнире.

Групповой этап

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Четвертьфиналы

Зона 1

Зона 2

Зона 3

Плей-офф

Полуфиналы

Финал

Чемпион

Примечания

Ссылки 
 Кубок Либертадорес 1970 на сайте RSSSF
 Кубок Либертадорес 1970 на Торсиде
 Кубок Либертадорес 1970 на сайте www.copalibertadores.ru

Футбол в Южной Америке в 1970 году
1970